Jarrett, Jarratt, Jarrott eller Jarret kan avse:

Jarrett – The Deadly Encounter – en svensk engelskspråkig actionfilm från 2001
USS Jarrett (FFG-33) – en amerikansk fregatt

Personer
Jarrett (efternamn), inkluderat personer med efternamnet Jarratt, Jarret eller Jarrott

Geografi
 Jarret – commune ii Hautes-Pyrénées, Frankrike
 Jarrettsville, Maryland
 Jarratt, Virginia
 Jarrett Brook – ett vattendrag i provinsen Nova Scotia
 Jarrett Hole – ett vattendrag i provinsen Nova Scotia

Se även
Planet Jarrett – en professionell wrestlare